McCombs steht für:

 McCombs (Alabama), ein Ort im Jefferson County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama

McCombs ist der Familienname folgender Personen:

 Cass McCombs (* 1977), US-amerikanischer Musiker
 Elizabeth McCombs (1873–1935), neuseeländische Politikerin und erste Frau die in das Parlament von Neuseeland gewählt wurde
 Maxwell E. McCombs (* 1938), US-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler
 Tori McCombs (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin